Yŏnggwang-gun kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Yŏnggwang-gun (kommun i Nordkorea), Hamnam,

Sydkorea 

 Yeonggwang-gun, kommun i Södra Jeolla, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar